Kanobu.ru (Кано́бу, сокр. от «КАмень — НОжницы — БУмага») — русскоязычный информационно-развлекательный веб-сайт о компьютерных играх и других видах развлечений. Принадлежит «Бу-Медиа». Существует с 2007 года. До 2011 года представлял собой блог-платформу для любителей игр с элементами социальной сети, позже превратился в интернет-издание с собственной редакцией.

История

Первые годы: как социальная сеть 
Сайт был основан Гаджи Махтиевым (бывшим директором по маркетингу и рекламе компании-разработчика компьютерных игр Sibilant Interactive) и первоначально принадлежал его компании «Онлайн Медиа». Изначально сайт создавался как социальная сеть для геймеров.

Ресурс работал на специально разработанном под него движке. Основой ресурса первоначально была лента блогов и набор инструментов, позволявших посетителям сайта обмениваться информацией. Таким образом в общей ленте публикаций на главной странице редакционные материалы соседствовали с блоговыми записями пользователей. Раздел блогов под названием «Паб» существует на сайте до сих пор.

Перезапуск в составе Rambler 
В 2011 году компания Rambler приобрела Канобу, сумму сделки оценивали в $4 млн долларов. По данным «Ведомостей», в течение года после покупки, доходы Kanobu выросли с нескольких десятков миллионов рублей в год до примерно сотни миллионов рублей в год. В 2012 году в каталоге Яндекса индекс цитируемости ресурса составлял 1700. В 2013 году сайт был перезапущен на новом движке и превратился из блоговой платформы в полноценное издание с редакцией и авторским коллективом. По данным SimilarWeb, в январе 2014 его посещаемость составляла 3,6 миллиона визитов в месяц.

В декабре 2011 года владелец Kanobu Гаджи Махтиев приобрел один из старейших и самых популярных российских игровых порталов — AG.ru. Однако это привело к кризису портала, с которого из-за сокращения зарплат вскоре ушла вся команда. С 2016 года AG.ru заморожен.

В 2015 году Rambler и Канобу объявили о «разводе» из-за различных взглядов на будущее портала и конфликтов между Гаджи Махтиевым и директорами Rambler. Из-за конфликтов Rambler даже перекрыл сайту трафик, из-за чего его посещаемость упала на 25 %.

Как независимое издание 
Махтиев стал единственным владельцем издания, а главный редактор Вадим Милющенко его покинул.

Новым главным редактором стал 21-летний на тот момент Максим Иванов, бывший автор журнала «Игромания». При нём редакционная политика изменилась, сайт расширил тематику с компьютерных игр и кино до всех видов развлечений и обсуждения любых громких («хайповых») тем. В частности, с 2016 года Канобу начал на постоянной основе освещать скандалы в интернете, технологии, комиксы, киберспорт и музыку (преимущественно русский рэп).

В 2018 году Иванов добровольно покинул пост главного редактора и перешёл в «Медузу». Его место занял Денис Майоров, также бывший сотрудник «Игромании». Летом 2018 года к команде в качестве издателя присоединился Антон Городецкий, бывший шеф-редактор Maxim Online, но уже через год он покинул «Канобу». Его место занял Вячеслав Опахин (экс-Mail.ru). Через месяц из Канобу был уволен Денис Майоров, который не сошёлся с руководством во взглядах на развитие издания. Его место занял постоянный автор «Канобу» Денис Варков, но в ноябре того же года и он покинул компанию. Новым главным редактором стал Сергей Уланкин, в прошлом руководитель сайта RAWG. Осенью 2020 года он объявил о возвращении в RAWG. Тогда же управляющий директор Сергей Паранько анонсировал дальнейшее развитие тематики портала:

В ходе этого расширения в 2020 году на сайте появилась рубрика «Жизнь», где публикуются материалы про личную жизнь, отношения, психологию, семейный бюджет и тому подобное. Но уже в 2021 году раздел сменил направленность и стал в основном публиковать новости светской хроники, общественных скандалов и т.п.

Состав редакции на начало 2020 года 
 Главный редактор — Сергей Уланкин
 Исполнительный редактор, руководитель новостного отдела, работа с партнёрами — Сергей Сурепин
 Руководитель раздела игр — Денис Князев
 Руководитель раздела кино и сериалы — Александр Башкиров
 Руководитель раздела книги и комиксы — Ибрагим Аль Сабахи
 Руководитель раздела технологии — Павел Чуйкин
 Нативный редактор — Анастасия Семенова

Новостные редакторы:

 Алексей Егоров
 Кирилл Бусаренко

Ключевые даты 
 2007 — разработана концепция создания социальной сети для геймеров.
 21 мая 2007 — регистрация домена kanobu.ru.
 2008 — запуск пре-альфа-версии (блоговая лента с возможностью регистрации для сторонних пользователей).
 2009 — запуск финальной версии.
 2011 — покупка портала объединённой компанией «Rambler-Афиша».
 2011 — покупка портала AG.ru и включение его в Kanobu Network.
 4 марта 2013 — запуск новой версии сайта.
 25 декабря 2014 — запуск адаптивной верстки редакционного и пользовательского разделов.
 Декабрь 2015 — портал выходит из объединённой компании «Rambler-Афиша».
 Март 2019 года — основатель сайтов «Канобу» и RAWG Гаджи Махтиев приобрел проект «Игромания» у издательского дома «Игромедиа». Планируется объединение «Канобу» и «Игромании» в одну компанию. Редакции обеих медиа останутся независимыми друг от друга.

Примечания

Ссылки 
 

Рунет
Рамблер
Сайты, посвящённые компьютерным играм
Сайты, появившиеся в 2007 году